Saint-Jean-de-Braye  es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Orléans y cantón de Saint-Jean-de-Braye.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE 

Saint Jean Braye